Selho pode referir-se a:

 São Cristóvão de Selho freguesia no concelho de Guimarães
 São Jorge de Selho - freguesia no concelho de Guimarães
 São Lourenço de Selho - freguesia no concelho de Guimarães
 Rio Selho - um rio que atravessa as anteriores freguesias

Desambiguação